Жылыбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жылыбулак (до 2005 г. — Новый Мир)— село в Каратальском районе Алматинской области.
 Жылыбулак — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жылыбулак — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Жылыбулак — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Жылыбулак — село в Щербактинском районе Павлодарской области.